Le type 052C (code OTAN: classe Luyang II) est une classe de destroyers  entré en service en 2004 dans la marine chinoise.

Historique 

La conception de cette classe débute en 2001. Assez proche des deux destroyers de Type 052B (même coque et même propulsion) construits en 2002, cette classe diffère par l'emport de nouveaux systèmes chinois. Un radar de type 348 (AESA), des missiles anti-aérien HQ-9 et des missiles antinavire YJ-62 seront utilisés pour la première fois par la marine chinoise. 

Fin 2001, les plans sont approuvés et la construction de deux unités débute aux chantiers naval de Jiangnan en 2002. Ces deux unités entrent en service en 2004 et 2005 mais la construction des navires suivants est suspendue, car le chantier naval doit déménager pour permettre la tenue de l'Exposition universelle de 2010. 

La construction reprend en 2010 dans des nouveaux chantiers sur l'ile de Changxing. Quatre unités supplémentaires sont construites mais les deux dernières sont annulés au profit du type 052D, plus récent.

Armement et systèmes 

Le canon Type 210 installé sur ces navires serait une copie du canon de 100 mm de Giat industries. Le système antiaérien HQ-9 est dérivé du S-300 russe et utilise un certain nombre de composants identiques. Les missiles antinavire sont guidés par un radar russe MR331. Le sonar de coque SJD-8/9, est un développement du sonar français DUBV-23. Le sonar remorqué et à immersion variable ESS-1 est un développement du sonar français DUBV-43. Les précédents navires de la marine chinoise étaient équipés d'un système de combat dérivé du système TAVITAC de Thomson-CSF. Pour le type 052C, un système de combat basé sur les standards OTAN MIL-STD-1553 est mis en service.

Liste des navires

Notes et références

Liens externes 

Classe de destroyer
Bateau de la Marine de l'Armée populaire de libération